Sasō ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Sasō (* 1961), japanischer Mangaka
 Kazuaki Sasō (* 1999), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Saso